Бережки — топоним:

Белоруссия 
 Бережки — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Бережки — деревня в Березинском районе Минской области.
 Бережки — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Бережки — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Бережки — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Бережки — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Бережки — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Бережки — село в Кировском районе Калужской области.
 Бережки — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Бережки — село в Канском районе Красноярского края.
 Бережки — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Бережки — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Бережки — историческая местность и бывшая слобода в Москве.
 Бережки — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Бережки — деревня в городском округе Подольск Московской области.
 Бережки — деревня в Рузском районе Московской области.
 Бережки — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Бережки — посёлок в Здвинском районе Новосибирской области.
 Бережки — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Бережки — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Бережки — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Бережки — бывшая деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Бережки — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Бережки — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Бережки — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Бережки — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Бережки — деревня в Переславском районе Ярославской области.

Украина 
 Бережки — село в Дубровицком районе Ровненской области.

См. также 
 Бережок
Берега